Бурло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 55 км на південь від Лілля, 27 км на південний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 478 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1242,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 
 Бурлон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бурлон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале